Il doppio del torneo di tennis Forest Hills Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nathan Healey e Mark Merklein che hanno battuto in finale Jason Marshall e Huntley Montgomery 2-6, 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (finale)
 Juan Pablo Brzezicki /  Juan Pablo Guzmán (primo turno)

 Nathan Healey /  Mark Merklein (Campioni)
 Robert Kendrick /  Rajeev Ram (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Forest Hills Challenger 2005